Метеор-3 — серия советских метеорологических спутников.

Космические аппараты серии «Метеор-3» разработаны в Научно-исследовательском институте электромеханики (НИИЭМ, г. Истра, Московской области), главный конструктор В. И. Адасько. Космический аппарат "Метеор-3" предназначен для оперативного получения, передачи, обработки, регистрации и распространения потребителям в любое время суток гидрометеорологической информации, а также информации о радиационной обстановке в околоземном космическом пространстве и состоянии магнитосферы и озонового слоя Земли. Космический аппарат (КА) позволяет получать глобальные и локальные изображения облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов, а также данные для определения температуры верхней границы облаков. Устанавливаемые на его унифицированной платформе 17Ф45 приборы измерения спектральной яркости Земли и атмосферы в видимом, инфракрасном, ультрафиолетовом и высокочастотном диапазонах спектра определяют высотные профили температуры и влажности в нижней атмосфере, общее содержание озона и его вертикальное распределение, а также состояние радиационной обстановки в вдоль траектории полета КА. В соответствии с заложенной программой полета собранные данные накапливаются в бортовом запоминающем устройстве и передаются в главный и региональные центры приема и обработки информации.

Эксплуатация 
Первый запуск «Метеор-3» № 1 (Космос-1612) 27 ноября 1984 года закончился аварией на участке полета третьей ступени ракеты-носителя, КА был выведен на нерасчетную орбиту. 24 октября 1985 — состоялся первый успешный запуск «Метеора-3».

Всего с 27 ноября 1984 по 25 января 1994 года было запущено 7 аппаратов серии «Метеор-3». КА № 1 и 2 являлись переходными от «Метеор-2» к «Метеор-3».

Характеристики 
 Масса аппарата — 1750 (Метеор № 1, № 2); 2150 (№ 3, № 5, № 7); 2250 (№ 4, № 6)
 Длина — 6,5 м
 Диаметр — 2,4 м
 Ширина с развернутыми солнечными батареями — 12,7 м
 Точность ориентации — не хуже 20 угл. мин.
 Ширина полосы обзора телевизионной аппаратурой — 3100 км
 Разрешающая способность — 0,8 x 1,5 км
 Точность привязки полученных изображений — 15 км
 Время активного существования не менее 2-х лет

Полезная нагрузка 
В состав бортового информационно-измерительного комплекса входят телевизионная аппаратура, аппаратура для получения изображений в инфракрасном диапазоне, многоканальный сканирующий инфракрасный спектрорадиометр, аппаратура для радиационных измерений, комплекс спектрометрической аппаратуры озонного зондирования, радиотехническая аппаратура системы сбора и передачи данных с наземных и морских платформ сбора данных, передающая аппаратура радиолиний и запоминающие устройства.

Стандартный комплект приборов:

 сканирующий телефотометр МР-900
 Диапазон длин волн: 0,5-0,8 мкм
 Полоса обзора: 2600 км
 Разрешение на местности: 1,0×2,0 км
 сканирующий телефотометр МР-2000М
 Диапазон длин волн: 0,5-0,8 мкм
 Полоса обзора: 3100 км
 Разрешение на местности: 0,7×1,4 км
 климат сканирующий ИК-радиометр
 Диапазон длин волн: 10,5-12,5 мкм
 Полоса обзора: 3100 км
 Разрешение на местности: 3×3км
 174-К сканирующий ИК-радиометр
 Диапазон длин волн: 9,65-18,7 мкм
 Полоса обзора: 1000 км
 Разрешение на местности: 42 км
 радиационно измерительный комплекс РМК
 Энергии захвата: 0,15-3,1 МэВ, 1-600 МэВ

Дополнительными приборами на некоторых спутниках были:
 УФ спектрометр
 БУФС
 Озон-М
 СФМ (для измерения общего содержания озона и вертикального распределения озона в отдельных регионах)

Дополнительная нагрузка 
На борту КА «Метеор-3» № 5 (15.08.91) в качестве дополнительного полезного груза был установлен озонный картограф TOMS (США).
На КА «Метеор-3» № 7 (25.01.94) в качестве дополнительного полезного груза установлены немецкий экспериментальный отделяемый микроспутник «Turbsat-B (40кг)»;
французский сканирующий радиометр SKARAB для измерения солнечной радиации отражаемой Землёй; немецкий навигационный прибор PRARE.

Орбиты 
Космические аппараты «Метеор-3» выводятся на приполярные околокруговые орбиты высотой 1200 км с помощью ракеты-носителя «Циклон-3».

Схема выведения КА серии «Метеор-3» 
Общая продолжительность выведения КА серии «Метеор-3» составляет 49 мин 43 с. В момент отрыва от пускового стола двигательная установка первой ступени развивает тягу 270,4 т, сжигая каждую секунду 1,0 т компонентов ракетного топлива.

Отделение первой ступени и запуск двигателей второй ступени происходит через 120 с (2 мин 00 с) после старта на высоте 48,0 км при скорости 1.8 км/с и удалении от точки старта 58,7 км. Отработавшая первая ступень падает в 376 км от старта в Мезенском районе Архангельской области (район падения «Койда»).

Через 213 с (3 мин 33 с) после старта на высоте 111,1 км происходит сброс створок головного обтекателя (удаление от точки старта в этот момент составляет 282,7 км). Сброшенные створки головного обтекателя падают в акватории Баренцева моря в 1100 км от точки старта.

Выключение двигателей второй ступени и отделение третьей ступени происходит на 278 с (4 мин 38 с) полета. В это время ракета-носитель находится на высоте 148,2 км, на удалении 600,9 км от старта и имеет скорость 6,6 км/с. Отделившаяся вторая ступень входит в плотные слои атмосферы и сгорает над Восточно-Сибирским морем в 4560 км от точки старта.

Двигатели третьей ступени включаются дважды. Первый запуск осуществляется через 42 с после отделения второй ступени на высоте 171,5 км и в 867,6 км от старта. Двигатель работает 100—103 с (в зависимости от модификации КА) и выводит третью ступень с пристыкованными к ней КА «Метеор-3» на переходную орбиту. В момент первого выключения двигательной установки (420—423 с полета) ступень находится на высоте 208,8 км, в 1567—1584 км от старта и имеет скорость 8,0 км/с.

После 40 мин 17 с пассивного полета по переходной орбите третья ступень достигает апогея орбиты, где происходит повторный запуск двигателя (через 48 мин 58 с после старта). Проработав 15 с двигательная установка выводит ступень с КА на расчетную круговую орбиту. Отделение КА происходит над южной частью Тихого Океана на высоте 1202 км и в 18400 км от точки старта.

Список запусков

См. также 
 Метеор-3 (цифровая интегрирующая машина) — многопроцессорная цифровая интегрирующая машина ЦИМ разработанная ТТИ ЮФУ. Первая в СССР и одна из первых в мире цифровая специализированная вычислительная машина с параллельной архитектурой 
 Meteor-3 — польская твердотопливная метеорологическая ракета.

Примечания 

Советские искусственные спутники Земли
Российские искусственные спутники Земли
Метеорологические спутники